Inname van Dordrecht (1481)
Inname van Dordrecht (1572)